Lohmühlkanal ist ein Gewässername:

 Lohmühlkanal, Unterlaufname des Ermskanals (linker Teilungslauf der Erms) in Metzingen, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Lohmühlkanal (Neckar), Kanal rechts des Neckars an der Lohmühle, Gemeindeteil Börstingen, Starzach, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Lohmühlbach